Mongol, com a Llengua mongòlica
 Imperi Mongol, imperi dels segles  i .
 Mongol, Personatge del manga Musculman